Castroville ist der Name mehrerer Orte:

 Castroville (Kalifornien)
 Castroville (Texas)

im NRHP gelistete Objekte:
 Castroville Historic District, in Castroville, Texas, ID-Nr. 70000758
 Castroville Japanese Language School, in Castroville, Kalifornien, ID-Nr. 95001127